Йоан I може да се отнася за:

 Йоан I (?-526), папа
 Йоан I Цимиски (925-976), византийски император